Ian Burne (Durban, Sudáfrica 19 de octubre de 1942) es un expiloto de motociclismo sudafricano que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1963 hasta 1967.

Campeonato Mundial de Motociclismo

Carreras por año 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Sudáfrica
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Bultaco
Pilotos de Norton
Nacidos en Durban